Jože Žagar je osebno ime več znanih Slovencev:

 Jože Žagar (1931 - 2010), gospodarstvenik (Smelt)
 Jože Žagar (1884 - 1957), slikar